Kale ou Kalé peut désigner :

Botanique 
 Kale, nom usuel donné à différentes variétés de choux non pommés.

Patronymes 

  (1943-), un bassiste canadien (The Guess Who) ;
 Karsh Kale (né en 1974), un producteur, compositeur et musicien indien et américain ;
 Kale, est un personnage de Dragon Ball Super.

Toponymes 

 Kale, une ville et un district de Turquie, situés dans la province de Denizli ;
 Kale, une ville et un district de Turquie, situés dans la province de Malatya ;
 Kale, ou Kalaymyo, une ville de Birmanie, située dans la région de Sagaing ;
 Kale, un village de Bosnie-Herzégovine, situé dans la municipalité de Konjic ;
 Kale, un village de Birmanie, situé dans le district de Kawkareik ;
 Kale, un canton de Birmanie ;
 Kale, un district de Birmanie ;
 Kale, une ville de Turquie.

Kalé 
 Kalé ou Calé, désignation espagnole des Roms ou « gens du voyage », les Gitans.

Voir aussi 
 Kale borroka, forme de guérilla urbaine de basse intensité pratiquée par certains indépendantistes basques radicaux ;
 Ieni-Kale, forteresse située dans la péninsule de Kertch en Crimée ;
 Suicide Kale, film américain de Carly Usdin, sorti en 2017.